Stamford může být:

Sídlo ve Spojených státech amerických:
 Stamford (Connecticut) – město v Connecticutu
 Stamford (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Stamford (město, New York) – město v New Yorku
 Stamford (vesnice, New York) – vesnice v New Yorku
 Stamford (Texas) – město v Texasu
 Stamford (Vermont) – město ve Vermontu

Sídlo ve Spojeném království:
 Stamford (Lincolnshire) – město v anglickém hrabství Lincolnshire